Карина Мора () мексичка је глумица.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1980.
Мексичке глумице
Биографије живих особа